Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss steht für:

 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss I
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss II
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss III